Культурная столица тюркского мира — инициатива ТЮРКСОЙ, состоящая в ежегодном избрании того или иного города центром культурной жизни тюркского мира с целью привлечения внимания к его культурному развитию.

Решение объявлять один из городов-членов ТЮРКСОЙ культурной столицей тюркского мира было принято в 2010 году на X саммите глав тюркоязычных государств.

Первой культурной столицей тюркского мира в 2012 году Совет ТЮРКСОЙ выбрал столицу Казахстана — Астану. Также столицами становились Эскишехир, Казань, Мары, Шеки и Туркестан.

Список культурных столиц Тюркского мира

Примечания